

Musica
 The Dave Clark Five – gruppo musicale pop rock britannico

Persone
 Dave Clark (1942) – musicista, compositore e produttore musicale britannico
 Dave Clark (1962) – giocatore di baseball statunitense
 Dave Clark (1936-2018) – saltatore con l'asta statunitense
 Dave Clark (...) – presentatore televisivo britannico